Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz – polski polityk, poseł na Sejm RP, senator
 Andrzej Mazurkiewicz – inżynier chemik